ORP Grom ( — корабль Республики Польской «Гром») — название для нескольких польских кораблей.

 ORP Grom (1936) — эскадренный миноносец типа «Гром», спущенный на воду в 1936 и затопленный в Нарвике в 1940.
 ORP Grom (1957) — эскадренный миноносец проекта 30-бис, купленный Польшей у СССР в 1957 и выведенный из состава флота в 1973.
 ORP Grom (1995) — ракетный катер типа «Оркан», построенный в 1995 году и состоящий в ВМС Польши в настоящее время.